Barbe bleue ist der Filmtitel von:
 Barbe bleue (1936), französischer Knetanimationsfilm von René Bertrand und Jean Painlevé
 Barbe bleue (1979), französischer Kurzfilm von Olivier Gillon
 Originaltitel von Blaubarts jüngste Frau, französischer Spielfilm von Catherine Breillat aus dem Jahr 2009

siehe auch
 Barbe-Bleue, Filmkomödie von Christian-Jaque aus dem Jahr 1951
 Barbe-Bleue, Operette von Jacques Offenbach, siehe Blaubart (Operette)